Чулпа́ново () — село в Арском районе Республики Татарстан. Входит в состав Качелинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от космонима татарского происхождения «Чулпан» (Венера).

Описание 
Село расположено в 2 км от реки Казанка, 7 км к юго-западу от Арска. Вблизи села находится остановочный пункт Чулпаново на электрифицированном железнодорожном перегоне Куркачи — Арск.

Имеется клуб. Жители занимаются полеводством, овцеводством.

История 
Основано в первой половине XVIII века. До реформы 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, кузнечным, плотницким, портняжным и штукатурно-малярным промыслами. В начале XX века в Чулпаново функционировали Никольская церковь (построена в 1858 году), земская школа (открыта в 1874 году), водяная мельница, кузница, бакалейная лавка. В этот период земельный надел сельской общины составлял 688 десятин. 

В 1930-е годы в селе организован колхоз «Берек», с 2016 года «Агрофирма «Возрождение».

До 1920 года село входило в Арскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона Татарской АССР. С 10 августа 1930 года в Арском районе.

Население 

По сведениям 2015 года татар — 86 %, русских — 11 %

Источники 
 

 

Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Арского района